Конституция Баварии является её основным законом. За всю историю у Баварии было 4 конституции.

См. также